Sketches of Spain é um álbum de Miles Davis gravado entre Novembro de 1959 e Março de 1960. e lançado em 18 de Julho de 1959.

Faixas 
1. "Concierto de Aranjuez" (Adagio) (Joaquín Rodrigo) - 16:19

2. "Will o' the Wisp" (Manuel de Falla) – 3:47

3. "The Pan Piper" (Gil Evans) – 3:52

4. "Saeta" (Evans) – 5:06

5. "Solea" (Evans) – 12:15

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1960